Leninsk steht für:

 Leninsk, Stadt in der Oblast Wolgograd, Russland
 Leninsk-Kusnezki, Stadt in der Oblast Kemerowo, Russland

Leninsk ist der ehemalige Name folgender Städte:
 Taldom in der Oblast Moskau (1918–1929)
 Asaka (Usbekistan) in Usbekistan (1937–1991)
 Baikonur in Kasachstan (1966–1995)
 Türkmenabat in Turkmenistan (1924–1927)

Siehe auch:
 Leninske
 Leninskoje